Het WTA-tennistoernooi van Jūrmala (officieel Baltic Open ) van 2019 vond plaats van 22 tot en met 28 juli 2019 in de Letse badplaats Jūrmala. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de gravel­banen van het National Tennis Center Lielupe.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de thuisspelende Anastasija Sevastova, won het toernooi. In de finale versloeg zij de Poolse kwalificante Katarzyna Kawa in drie sets. Sevastova was de eerste winnares van dit gloednieuwe toernooi. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won €$ 34.677 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure kwam niet voorbij de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het ongeplaatste duo Sharon Fichman en Nina Stojanović won het toernooi. In de finale ver­sloegen zij het als eerste geplaatste koppel Jeļena Ostapenko en Galina Voskobojeva in de match-tiebreak, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Canadese Fichman had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Servische Stojanović geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Jurmala 2019
Jurmala